PLW ist die Abkürzung für:
 Palau im Länderkürzel gemäß ISO 3166 und Internationalem Olympischen Komitee
 den Landeskenner der ITU (Internationale Fernmeldeunion) für Kurzwellen-Rundfunkstationen aus Palau
 Prignitzer Lokomotiv- und Waggonbau GmbH, siehe PE Arriva
 Flughafen Mutiara in Indonesien (IATA-Code)
 Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks (PLW – Profis leisten was)
 Stellwerk Plw (Postbahnhof Luckenwalder Straße in Berlin)

PLW